Inglis ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Inglis (* 1959), US-amerikanischer Politiker

 Damien Inglis (* 1995), französischer Basketballspieler
 David R. Inglis (1905–1995), US-amerikanischer Physiker
 Elizabeth Inglis (1913–2007), britische Schauspielerin
 Elsie Inglis (1864–1917), schottische Medizinerin und Frauenrechtlerin
 Greg Inglis (* 1987), australischer Rugbyspieler
 Hamish Inglis (* 1931), schottischer Rugby-Union-Spieler
 James Inglis (1922–1951), britischer Prostituiertenmörder
 James Gall Inglis (1865–1939), britischer Astronom

 Maddison Inglis (* 1998), australische Tennisspielerin
 Mark Inglis (* 1959), neuseeländischer Extremsportler
 Robert Inglis (1786–1855), britischer Politiker
 Simon Inglis, britischer Historiker und Autor
 Tim Inglis (* 1964), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Tony Inglis (1911–1997), britischer Artdirector

Inglis steht auch für:

 Inglis (Florida)
 Inglis (Fluss) in Tasmanien